Макдона има више значења:
 Округ Макдона (Илиноис)
 Макдона (Џорџија)